Il singolare del torneo di tennis Dharwad Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 7-65, 6-1.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (Campione)
 Michal Mertiňák (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (finale)
 Rik De Voest (semifinali)

 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (primo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Marcello Craca (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dharwad Challenger 2003